De Robertis ist der Familienname folgender Personen:
 Carolina De Robertis (* 1975), uruguayisch-US-amerikanische Schriftstellerin
 Deborah De Robertis (* 1984), luxemburgische Aktionskünstlerin
 Domenico De Robertis (1921–2011), italienischer Romanist und Italianist
 Eduardo De Robertis (1913–1988), argentinischer Mediziner und Biologe
Edward M. De Robertis (* 1947), Entwicklungsbiologe
 Francesco De Robertis (1902–1959), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Federico De Robertis (* 1962), italienischer Musiker, Komponist und Musikproduzent
 Giuseppe De Robertis (1888–1963), italienischer Literaturkritiker